Power up steht für:

 Power-up, Begriff aus Computerspielen
 Power Up (Album), Musikalbum von AC/DC
 PowerUP, erste Generation von PowerPC-Amiga-Systemen